Les élections municipales lituaniennes de 2019 ont eu lieu les 3 et  afin de renouveler les membres des conseils municipaux ainsi que les maires des 60 municipalités de Lituanie.

Résultats

Vilnius

Conseil municipal

Maire

Notes et références

Notes

Références 

Municipales, 2019
2019 en Lituanie
Lituanie, 2019
Lituanie
Politique en mars 2019